Американский рэпер Лил Уэйн выпустил 201 сингл — в том числе 19 промосинглов. Лил Уэйн впервые попал в чарт синглов в 1999 году в качестве приглашённого исполнителя на сингле участника группы Hot Boys Juvenile «Back That Thang Up», который достиг 19-й позиции в американском чарте Billboard Hot 100 и вошёл в десятку лучших хитов в чартах Hot R&B/Hip-Hop Songs и Hot Rap Songs. Позже Уэйн выпустил свой дебютный сольный студийный альбом Tha Block Is Hot в ноябре 1999 года. Заглавный трек и ведущий сингл, при участии B.G. и Juvenile, достиг 65-й позиции в чарте Billboard Hot 100. Следом в декабре 2000 года вышел Lights Out вместе с синглами «Get Off The Corner», «Everything» и «Shine». «Way of Life», ведущий сингл с третьего студийного альбома Уэйна 500 Degreez, достиг 71-й позиции в Hot 100 и топ-20 Hot Rap Songs. В 2004 году Уэйн принял участие в сингле «Soldier» американской женской группы Destiny’s Child, который стал его первым синглом в топ-10 Hot 100 и стал коммерческим успехом на международном уровне.

Четвёртый студийный альбом Лила Уэйн Tha Carter включал сингл «Go D. J.», который стал первым синглом Уэйна в топ-20 Hot 100 в качестве ведущего исполнителя и позже был сертифицирован платиновым Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA). Следом в декабре 2005 года вышел Tha Carter II вместе с платиновыми синглами «Fireman» и «Hustler Musik», которые достигли высшей позиции под номерами 32 и 87 в Hot 100. Альбом Like Father, Like Son в сотрудничестве с рэпером Birdman включал четыре сингла — «Stuntin’ Like My Daddy», «Leather So Soft», «Know What I’m Doin’» и «You Ain’t Know», которые вошли в чарт Hot R&B/Hip-Hop Songs. Признанный критиками и коммерчески успешный альбом Уэйна Tha Carter III, выпущенный в июне 2008 года, породил несколько хитов. «Lollipop» стал первым синглом Уэйна номер один в Billboard Hot 100 и был сертифицирован RIAA пять раз платиновым. «A Milli», «Got Money» и «Mrs. Officer» попали в топ-20 Hot 100 и получили платиновые сертификаты от RIAA. Рэп-рок-альбом Уэйна Rebirth был выпущен в начале 2010 года и включал четыре сингла. В этот период он также участвовал в нескольких хитах из топ-10, включая T-Pain «Can’t Believe It», Кевин Рудольф «Let It Rock», Jay-Z и T.I. «Swagga Like Us» и Джей Шон «Down», последний из которых стал вторым синглом Уэйна номер один в Hot 100.

После девятимесячного тюремного заключения за незаконное хранение оружия Уэйн вернулся в музыкальный бизнес с выпуском альбома I Am Not a Human Being в сентябре 2010 года. «Right Above It» при участии Дрейка стал вошёл в топ-10 чарта. Выпущенный в сентябре 2011 года девятый студийный альбом Уэйна Tha Carter IV включал в себя хиты из топ-10 Hot 100: «6 Foot 7 Foot», «How to Love» и «She Will». Лил Уэйн побил рекорд американского рок-н-ролл певца Элвиса Пресли по количеству песен в Billboard Hot 100 в сентябре 2012 года, после выхода песни Game «Celebration», в которой он принял участие, став в сумме 109 песне Уэйна в чарте. Уэйн выпустил свой десятый студийный альбом I Am Not a Human Being II в марте 2013 года; «Love Me» был самым успешным из четырёх синглов альбома, достигнув девятой позиции в Hot 100 и разойдясь тиражом в миллион цифровых копий. Альбом получил смешанные отзывы от музыкальных критиков, получив критику за использование цензурных слов. В 2014 году он выпустил сингл «Believe Me» при участии Дрейка. Сингл был встречен многими положительно, оценив куплет Уэйна как один из лучших за тот год; сингл был сертифицирован RIAA как платиновый. Tha Carter V дважды задерживался из-за проблем с Cash Money. В 2015 году он выпустил свой 11-й студийный альбом Free Weezy Album, который был эксклюзивом для Tidal и не был выпущен для продаж. В поддержку альбома был выпущен сингл «Glory», получив положительные отзывы.

После многих задержек его двенадцатый альбом Tha Carter V был выпущен 28 сентября 2018 года.

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашённого исполнителя

Промосинглы

Другие песни в чартах

Гостевое участие

Примечания

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лил Уэйн
Лил Уэйн
Лил Уэйн